L16 ou L-16 peut faire référence à :

Aviation 
 Aeronca 7 Champion, un avion monomoteur biplace à aile haute de tourisme et d’école.

Domaine militaire 
 Aeronca L-16, un avion de liaison et d'entraînement américain ;
 HDMS Absalon (L16), un navire de la marine royale danoise ;
 HMS L16, un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Stevenstone (L16), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 Liaison 16, un standard de liaison de donnée de l'OTAN ;
 Mortier L16 de 81mm, un mortier britannique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres